Lake Arthur (Luisiana)
Lake Arthur (Novo México)

Desambiguações de topônimos